Die Case Swedish Open 2014 fanden vom 6. bis 9. Februar 2014 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 70. 

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Im Endspiel besiegte Nick Matthew seinen Gegner Ramy Ashour mit 11:13, 11:6, 11:8, 6:11 und 11:4.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Rasmus Hult einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2013/14